Wethersfield (Connecticut)
 Wethersfield (Essex)